Otto Suteminn, Otto von Suteminn oder Suteminn ist der Name folgender Figuren:
 (Otto von )Suteminn (eigentlich Otto von Moltke), mecklenburgischer Ritter, Figur von Karl May in Der beiden Quitzows letzte Fahrten
 Otto Suteminn, angeblicher Erstbeschreiber des Flohs Ctenophthalmus nepalensis, inzwischen als wissenschaftlicher Witz entlarvt